100 francs, ou cent francs, peut faire référence à plusieurs pièces de monnaie et billets de banque d'une valeur de 100 francs :

Numismatique

Franc belge 

 Billet de 100 francs - 20 belga,
 Billet de 100 francs Léopold Ier - type Dynastie,
 Billet de 100 francs Léopold Ier - type Centenaire,
 Billet de 100 francs Lambert Lombard,
 Billet de 100 francs Henri Beyaert,
 Billet de 100 francs James Ensor,

Franc français

Pièces de monnaie 
 Émissions type courant : 
 Pièce de 100 francs Panthéon (1982)

 Émissions commémoratives : 
 Pièce de 100 francs Libération de Paris (1994)
 Pièce de 100 francs Émile Zola (1985)
 Pièce de 100 francs statue de la Liberté (1986)
 Pièce de 100 francs Marie Curie (1984)
 Pièce de 100 francs André Malraux (1997)
 Pièce de 100 francs La Fayette (1987)
 Pièce de 100 francs Fraternité (1988)
 Pièce de 100 francs droits de l'Homme (1989)
 Pièce de 100 francs Charlemagne (1990)
 Pièce de 100 francs René Descartes (1991)
 Pièce de 100 francs Jean Monnet (1992)
 Pièce de 100 francs Liberté guidant le peuple (1993)
 Pièce de 100 francs 8 mai 1945 (1995)
 Pièce de 100 francs Clovis (1996)

Billets de banque 
 Ancien franc :
 Billet de 100 francs noir (1848)
 Billet de 100 francs bleu (1863)
 Billet de 100 francs bleu (1882)
 Billet de 100 francs bleu et rose (1888)
 Billet de 100 francs Luc Olivier Merson (1908)
 Billet de 100 francs Sully (1939)
 Billet de 100 francs Descartes (1942)
 Billet de 100 francs Jeune Paysan (1945)

 Nouveau franc :
 Billet de 100 nouveaux francs Bonaparte (1959)
 Billet de 100 francs Corneille (1964)
 Billet de 100 francs Delacroix (1978)
 Billet de 100 francs Cézanne (1996)

Franc guinéen 

 Billet de 100 francs (1959)
 Billet de 100 francs (1963)
 Billet de 100 francs (1985)
 Billet de 100 francs (1998)

Franc Pacifique 

 Pièce de cent francs,

Franc suisse  

 Billet de 100 francs Tête de Garçon (1957)
 Billet de 100 francs Borromini (1976)
 Billet de 100 francs Giacometti (1998)

Cinéma 
 Cent francs par seconde, un film français réalisé par Jean Boyer qui est sorti en 1953.

Notes et références